Balsamo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bálsamo (kommun i Brasilien), São Paulo,

Honduras 

 Bálsamo Oriental, ort, Departamento de Yoro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar